

50 км — селище, Юр'янський район, Кіровська область

50 км — залізничний колійний пост Куп'янської дирекції Південної залізниці
 50 км — залізничний роз'їзд Знам'янської дирекції Одеської залізниці
 50 км — пасажирський зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці
 50 км — залізничний роз'їзд Кримської дирекції Придніпровської залізниці